Snyderville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Snyderville (Michigan)
 Snyderville (New York)
 Snyderville (Ohio)
 Snyderville (Utah)